

Топоніми 
Кірішіма — колишнє містечка в Японії, у префектурі Каґошіма. Складова сучасного міста Кірішіма.
Кірішіма — місто в Японії, у префектурі Каґошіма.
Кірішіма — гори вулканічного прходження в Японії, на стику префектур Каґошіма, Кумамото і Міядзакі.